Irénée Hausherr (1891-1978), prêtre jésuite français ;
Justin Hausherr (1912-1992), homme politique français.